Goosiella är ett släkte av svampar. Goosiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Goosiella